U7, U-7 ou U07 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Actaeon (U07), un sloop de la Royal Navy ;
 , différents sous-marins allemands.

Sport 
 U7, une catégorie sportive, nommée Mini-Poussin, réservée aux joueurs de moins de 7 ans (Under the age of 7 en anglais).

Transport 
Automobiles
 Luxgen U7 Turbo, un modèle du constructeur taïwanais Luxgen.

Métro
  
 Ligne U7 du métro de Berlin ;
 Ligne U7 du métro léger de Francfort ;
 Ligne U7 du métro de Munich ;
 Ligne U7 du métro léger de Stuttgart.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres